Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Saint-Aignan » :

 Le régiment de Saint-Aignan cavalerie (1672-1688)
 Le régiment de Saint-Aignan cavalerie (1734-1742)

Regiment de Saint-Aignan